Сезон 2018 — 1-й сезон после возрождения для московского «Локомотива» в высшем дивизионе Чемпионата России.

Состав

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |

|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб 
  Елена Фомина — главный тренер
  Наталья Карасёва — тренер
  Артём Степанов — тренер
  Екатерина Сидельникова — тренер по физподготовке
  Кирилл Иванов — врач
  Борис Михайлов — массажист

Соревнования

Чемпионат России

Результаты матчей

Результаты по турам

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Кубок России

Результаты матчей

Статистика выступлений

Статистика сезона

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Общая статистика

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт ЖФК Локомотив
Официальная страница клуба на сайте Чемпионата 

2018
2018 год в женском футболе
Чемпионат России по футболу среди женщин